Název Klenovice má více sídel:
 Klenovice (okres Tábor), obec v okrese Tábor
 Klenovice na Hané, obec v okrese Prostějov
 Klenovice (Mičovice), část obce Mičovice v okrese Prachatice
 Klenovice (Milešov), část obce Milešov v okrese Příbram
 Klenovice (Všeruby), část obce Všeruby v okrese Plzeň-sever

podobný název
 Klenovica, přímořská vesnice v Chorvatsku, součást opčiny města Novi Vinodolski